Osoby
  (ur. 1938)
  (ur. 1960) – niemiecki malarz
 Atanáz Orosz (ur. 1960), węgierski duchowny katolicki rytu bizantyjskiego
  (ur. 1971), węgiersko-słowacki kajakarz
 (1871– 1945), węgierski archeolog i historyk 
 Helma Orosz (ur.  1953) – niemiecka samorządowiec związana z CDU, burmistrz Drezna
 Irén Orosz (1907–2001)
  (ur. 1951)
  (1908-1997), węgierska śpiewaczka operowa (sopran)
 
  (ur. 1926) – aktorka 
 Péter Orosz (ur.  1981) – węgierski piłkarz
 (ur.  1959) – amerykański piłkarz

 Inne
 (4201) Orosz (1984 JA1), planetoida